Коган, Анатолий:
 Коган, Анатолий Семёнович (род. 1953) — концертный исполнитель, преподаватель.
 Коган, Анатолий Шнеерович (1927—2003) — прозаик, журналист, автор исторических и фантастических романов.